Zavala peut signifier:

Toponyme 
 Zavala, un village situé dans la municipalité de Ravno, dans le canton d'Herzégovine-Neretva et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine.
 Zavala, un village situé dans l'obchtina de Breznik, oblast de Pernik en Bulgarie ;
 Zavala, un village situé dans la municipalité de Jelsa, comitat de Split-Dalmatie, en Croatie ;
 Zavala, un village situé dans la municipalité de Slivno, comitat de Dubrovnik-Neretva ;
 Zavala, une localité au Mozambique.
 Comté de Zavala, dans l'État du Texas aux États-Unis.

Patronyme 
Zavala est un nom d'origine basque qui signifie « (la) plaine, (l')endroit large ».
 Antonio Zavala est un prêtre, éditeur, bertsolari, écrivain et académicien basque espagnol ;
 Aremi Fuentes Zavala, haltérophile mexicaine ; 
 Hernán Lara Zavala (né en 1946), écrivain mexicain ;
 Juan de Zavala (1804-1879), militaire et homme politique espagnol ;
 Justino Zavala Muniz (1898-1968), écrivain uruguayen ;
 Maria Guadalupe Garcia Zavala (1878 -1963), sainte catholique mexicaine ;
 Pedro José de Zavala y Bravo del Ribero (1779-1850), militaire espagnol.

Notes et références

Voir aussi 
 

Patronyme basque